Zuru, príncep i alt dignatari hitita
 Emirat de Zuru, emirat tradicional de Nigèria
 Zuru, ciutat de Nigèria i capital de l'emirat de Zuru